Коростелёв, Александр:

 Коростелёв, Александр Алексеевич (1887—1939) — советский партийный деятель, участник революционного движения в России.
 Коростелёв, Александр Фёдорович (род. 1960) — наладчик автоматов и полуавтоматов, народный депутат СССР.